Johannes Ludwig (ur. 14 lutego 1986 w Suhl) – niemiecki saneczkarz, trzykrotny mistrz i brązowy medalista olimpijski, dwukrotny mistrz i brązowy medalista mistrzostw świata, mistrz świata juniorów, sześciokrotny medalista mistrzostw Europy, zdobywca Pucharu Świata.

Pierwszy sukces odniósł na mistrzostwach świata juniorów zostając w 2005 roku mistrzem świata w drużynie mieszanej. W reprezentacji Niemiec występował od 2006 roku. W 2007 roku po raz pierwszy wystartował  w mistrzostwach świata, zajmując jedenaste miejsce w jedynkach. W 2013 roku wywalczył brązowy medal w konkurencji jedynek. Na mistrzostwach Europy wywalczył w 2014 roku medal srebrny, a w 2013 roku medal brązowy w jedynkach. Trzecie miejsce również zajął w rywalizacji drużynowej w 2010 roku.
W Pucharze Świata występuje od sezonu 2006/2007. W sezonie 2020/2021 w końcowej klasyfikacji zajął drugie miejsce, a w 2021/2022 był najlepszy.

Na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku zdobył dwa medale olimpijskie. W rywalizacji jedynek wywalczył brąz, a w sztafecie (wspólnie z Natalie Geisenberger, Tobiasem Wendlem i Tobiasem Arltem) został mistrzem olimpijskim.

Cztery lata później na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku zdobył złoty medal w rywalizacji jedynek oraz w sztafecie (wspólnie z Natalie Geisenberger, Tobiasem Wendlem i Tobiasem Arltem).

W zawodach Pucharu Świata Niemiec 42 razy stawał na podium w tym 13 razy zwyciężał (10 razy w konkurencji jedynek i 3 razy w rywalizacji sztafet).

W maju 2022 roku ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zbiorcze zestawienie podium w zawodach Pucharu Świata

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata – indywidualnie

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata – drużynowo

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych (do sezonu 2011/2012) – szczegółowo

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy saneczkarze
Niemieccy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1986
Ludzie urodzeni w Suhl